Fodertjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Fodertjärnen (Bodums socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun, 
Fodertjärnen (Tåsjö socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun,  (10,4 ha)
Fodertjärnarna (Åsele socken, Lappland, 709091-158200), sjö i Åsele kommun,  (1,9 ha)
Fodertjärnarna (Åsele socken, Lappland, 709152-158132), sjö i Åsele kommun,  (3,6 ha)
Fodertjärnen, Lappland, sjö i Åsele kommun,  (8,61 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn